FTE steht als Abkürzung für:
 Failure-to-Enroll-Rate, Biometrie-Wahrscheinlichkeit, dass es einem bestimmten Benutzer nicht möglich ist, ein vollständiges Enrollment durchzuführen
 Flow-to-Equity, ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre, siehe FTE-Ansatz
 Forum Train Europe, Rahmenorganisation für Koordination der internationalen Reise- und Güterverkehrsbedingungen im europäischen Schienenverkehr, siehe Europäische Reisezugfahrplankonferenz
 Forschungs- und Technologieentwicklung, in Österreich gebräuchlicher Begriff im Zusammenhang mit Forschungspolitik und dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung
 FTE automotive GmbH, weltweit tätiger Automobilzulieferer von hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen, Firmensitz Ebern, Bayern
 Full Time Equivalent, englisch für Vollzeitäquivalent, eine Kennzahl im Personalmanagement
 Flughafen El Calafate in der Provinz Santa Cruz (Argentinien), IATA-Flughafencode
 FTE (Editor), ein Multi-Plattform Editor für PCs

Fte steht für:
 Fte maximal, Hersteller von Sat-Anlagen, Zweigniederlassung Deutschland, Werne

Abkürzung